

Presentación previa 
Por ser un torneo nuevo no tiene campeone defensores.

Walter Trusendi y Matteo Viola ganaron el título tras derrotar en la final Marcelo Arévalo y José Hernández.

Cabeza de serie

  Denys Molchanov /  Dennis Novikov (Semifinales)
  Austin Krajicek /  Jackson Withrow (Semifinales)

<ol start=3>
  Teimuraz Gabashvili /  Matt Reid ''(Cuartos de final)
  Luis David Martínez /  Caio Zampieri ''(Cuartos de final)

Cuadro

Referencias 
 Cuadro de dobles

Challenger de Tempe 2017